Welcome to Hell, album du groupe Venom (1981)
 Welcome to Hell, chanson de Ska-P (2002)